Bàrman, cambrer de barra
 Dinastia Barman o Varman, dinastia que va governar Assam (Kamrup) entre el segle IV i el VII.